Plumpton kan syfta på:

Australien 

 Plumpton, Victoria, ort, Melton, 
 Plumpton, New South Wales – en ort i New South Wales, Australien

Storbritannien 

 Plumpton, East Sussex, England, East Sussex, 
 Plumpton, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Plumpton, Northamptonshire – en ort i Northamptonshire, England